Elverket kan syfta på:

Elverket (teater) – Dramatens och Dansens hus flexibla, delbara annexscen i Stockholm
Gamla elverket, Helsingborg – ett tidigare elverk i Helsingborg
Gamla elverket, Umeå – en tegelbyggnad i Umeå uppförd 1892
Elverket, Lidingö – ett före detta kraftverk på Lidingö
Elverket Vallentuna – seniorlag för damer i volleybollklubben Vallentuna Volley